Aros – dawna nazwa miasta Aarhus
 Aros – fikcyjna rzeka w Śródziemiu J.R.R. Tolkiena
 Asia Regional Organic Standard (AROS) – azjatycki standard ekologicznego rolnictwa
 AROS Research Operating System – ogólnodostępny, przenośny system operacyjny
 Aros Castle – zamek na szkockiej wyspie Mull